Skok wzwyż mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XI Letnich Igrzysk Olimpijskich. Został rozegrany 2 sierpnia 1936 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Wystartowało 40 zawodników z 24 krajów.

Rekordy

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje 
Kwalifikacje rozegrano w dwóch grupach. Minimum kwalifikacyjne do finału wynosiło 1,85 m.

Grupa A

Grupa B

Finał 
W finale tylko Cornelius Johnson pokonał wysokość 2,03 m. Pomiędzy trzema zawodnikami, którzy skoczyli 2,00 m i strącili 2,03 m rozegrano dogrywkę, która zadecydowała o przyznaniu medali.

Dogrywka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skok wzwyż mężczyzn